Ichneumon  es un insecto himenóptero: Ichneumon (insecto)
 Puede referirse a una especie de mangosta: Herpestes ichneumon